Paaseiland, ook bekend als Oostereiland
 Oostereiland (Hoorn), een kunstmatig eiland in het centrum van de Nederlandse stad Hoorn